Лал Джанда Дал («Группа красного флага») — коммунистическая организация в Западной Бенгалии, Индия. Это была одна из нескольких маоистских отколовшихся групп, действовавших в Западной Бенгалии в конце 1960-х и начале 1970-х годов. Группу возглавлял Свадеш Митра. Свадеш Митра был лидером Коммунистической партии Индии (марксистской) в Калькутте, но входил в оппозиционную тенденцию («Государственное большевистское ядро» или «Группа Сурья Сена»). Основная большевистская тенденция, к которой принадлежал Митра, поддерживала контакты с радикалами в Северной Бенгалии (которые начали восстание в Наксалбари).

Примечания 

Политические партии, год ликвидации которых отсутствует
Политические партии Индии